

Patronyme
 Aline Roulland (1992-), joueuse française de kayak-polo.
 André Roulland, (1917-2008), homme politique français.
 François Roulland, (1817-1875), médecin et homme politique français.
 Henri Victor Roulland (1751–1827), général français
 Jean Roulland (1931-2021),sculpteur français.
 Sandrine Roulland (1976-), biologiste française

Homonymie
Homonymie de patronyme